Paperino e il pesce d'aprile (The April Foolers), nota al pubblico italiano anche con il titolo Paperino e la fortuna fortunosa, è una mini storia scritta da Carl Barks raccolta in 10 tavole

Pubblicazioni 
Usa,  aprile 1951. Walt Disney's Comics and Stories n. 127
Italia, 10 agosto 1951 nel numero 31 di Topolino

Trama 
I nipoti di paperino, Qui, Quo, Qua organizzano diversi pesci di aprile al loro zio ma questi si ritorcono contro di loro.

Edizioni 
Nella prima vignetta della seconda tavola, Carl Barks ha disegnato, tra i rifiuti dell'immondezzaio cittadino, una copia del mein kampf di Adolf Hitler con un intento palesemente denigratorio. Nella prima edizione italiana, con un intento altrettanto chiaramente censorio, il titolo è stato cancellato dalla copertina del libro. La vignetta censurata è rimasta tale fino alle meritorie edizioni amatoriali degli anni ottanta. La stessa sorte è toccata alle edizioni tedesche del racconto.

Altre pubblicazioni italiane 
Albi della Rosa n. 387 (8/4/1962)
Topolino n. 748 (29/3/1970) - Con il titolo Paperino e la fortuna fortunosa
Paperino d'oro n. 7 (12/1979) 
Complete Carl Barks n. 10 (1980) 
Paperino n. 12E (4/1984)
Zio Paperone n. 46 (7/1993)
Paperino - Carl Barks n. 14 (11/2002)
I Grandi Classici Disney n. 209 (4/2004) - Con il titolo Paperino e la fortuna fortunosa
La grande dinastia dei paperi n. 3 (11/2/2008)

Note

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Carl Barks